Část je díl celku. Dále může označovat:
 Městská část
 Místní část
 Část obce
 Část geomorfologické jednotky
 Celá část
 Části Prahy

Související články 
 Součást
 Příslušenství

Externí odkazy